Anne-Marie – variante del nome proprio di persona Annamaria
 3667 Anne-Marie – asteroide della fascia principale
 Anne-Marie – cantante britannica

Pagine correlate 
 Anna Maria